Watford fait notamment référence à :

Personnes

 Christian Watford (1991-), basketteur américain ;
 Gwen Watford (1927-1994), actrice anglaise ;
 Michael Watford, chanteur américain ;
 Trendon Watford (2000-), joueur de basket-ball américain.

Toponymes

Watford, ville d'Angleterre ;
 Watford, circonscription électorale britannique liée à cette ville ;
Watford, station du métro de Londres ;
Watford City au Dakota du Nord ;
 .

Sport
Watford FC, club de football anglais basé dans la ville de Watford